Termenul „Sardonic” se poate referi la:

 Un râs, zâmbet, sau rânjet sarcastic, (), care exprimă  o intenție răutăcioasă, batjocură necruțătoare sau satisfacție diabolică.
Râsul sardonic este și un simptom caracterisic unor boli, ca intoxicații sau tetanos.
Sardonic Wrath, album de studio al formației Darkthrone.
Insulele Sardonice, care s-au format în Golful Argolic
Istoric, după unele, legende sau izvoare istorice, originea termenului ar proveni de la vechii locuitori ai Sardiniei, (), care aveau obiceiul cu un rânjet sardonic (risus sardonicus), de a ucide oamenii bătrâni..

Note

Mimică